

Miejscowości na Ukrainie
 Biłka (obwód iwanofrankiwski)
 Biłka (obwód lwowski)
 Biłka (obwód sumski)

Inne
 Biłka Dolna – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie pustomyckim
 Biłka Górna  – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim, w rejonie pustomyckim